Назви топонімів і похідне  слово від назви рослини (кущів) — Чорниця звичайна (Vaccinium myrtillus L.), або черниця, борівка, чорні ягоди, чорничник, у Карпатах — афина, яфина, яфин — чагарникова рослина з родини брусничних, кущик до 0,5 м висоти з синьочорними їстівними ягодами, що росте по лісах, утворюючи живе надґрунтове вкриття.

В Україні є населені пункти із схожою назвою — Черник

В Білорусі є кілька населених пунктів із назвою (), що відповідає назві Черемуха:
 Черники — село, Мінська область, Мінський район, Крупіцька сільська рада;
 Черники — село, Мінська область, Мінський район, Юзуфівська сілька рада;
 Черники — село, Гродненська область, Лідзький район.

Черники — село в гміні Стара Кішева Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Черники — село в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

В Росії є населені пункти із назвою (), що відповідає назві Черники:
 Черники — хутір, Краснодарський край, в межах міста Краснодар.

Див. також 
 Черник